Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Sawinow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Michaił Sawinow – radziecki działacz partyjny, państwowy i gospodarczy